Le Naïf aux quarante enfants est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Naïf aux quarante enfants, un roman de Paul Guth publié en 1955 ;
 Le Naïf aux quarante enfants, son adaptation cinématographique en 1957 par Philippe Agostini.